Pech může být:

 hovorový výraz pro nešťastnou událost – smůla (událost) (z něm. Pech, smola)
 Pech (Ariège), francouzská obec v departementu Ariège

příjmení osob
 Alžběta Pechová viz Eliška Krásnohorská
 Antonín Pech (1874–1928) – český kameraman
 Antonín Pech viz Karel Pech – český herec
 Bedřich Pech (1910–1977) – český fotbalista
 Ema Pechová, rozená Emílie Františka Pešková (1869–1965) – česká herečka
 Jan Pech (1886–1924) – český fotbalový brankář
 Jan Pech (lékař) (* 1947) – český lékař
 Josef Pech (rozcestník) – více osob
 Karel Pech (házenkář) – československý házenkář, zasloužilý mistr sportu
 Karel Pech, rodným jménem Antonín Pech, (1917–2006) – český herec, scenárista a režisér
 Kateřina Pechová – více osob
 Ladislav Pech, uměleckým jménem Ladislav Pešek – český herec
 Lukáš Pech (* 1983) – český hokejista
 Miloš Pech (1927) – československý kanoista 
 Miroslav Pech (1986) – český spisovatel
 Václav Pech mladší (* 1976) – český rallyeový závodník
 Věra Pechová (1952–???) – česká a československá politička KSČ, poslankyně FS za normalizace

jiný význam
 KAVA-PECH – kongresová a vzdělávací agentura

Podobná příjmení 
 Pecha

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení